Заварзін Андрій Микитович (1919—1995) — Герой Радянського Союзу
 Заварзін Володимир Вікторович (нар. 1989) — російський хокеїст, нападник.
 Заварзін Микола Володимирович (1944—1997) — народний депутат України 2-го скликання.
 Заварзін Федір Михайлович (1914 — ?) — російський радянський футболіст, захисник та нападник.

Жінки 
 Заварзіна Альона Ігорівна (нар. 1989) — російська сноубордистка.